Сегерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сегерс, Геркулес (ок.1589—ок.1638) — нидерландский живописец и гравёр фламандского происхождения.
 Сегерс, Кик (род. 1953) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позициях полузащитника и нападающего.

Другое 
 Сегерс — небольшой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.